India
Khed – città del distretto di Ratnagiri, Maharashtra
Khed – città del distretto di Satara, Maharashtra